Unidade Galega faz referência a duas forças políticas galegas do século XX:

 Unidade Galega, uma coalização do Partido Obreiro Galego, Partido Socialista Galego e Partido Galeguista.
 Unidade Galega, um partido político formado em 1991, sucessor a coalização Partido Socialista Galego-Esquerda Galega (PSG-EG) e atualmente integrado no Bloco Nacionalista Galego.

Desambiguação